transkrypcja arabskiego wyrazu جامع, oznaczającego m.in. miejsce spotkań, także meczet; nazwą masdżid dżami (مسجد جامع) określa się główny, centralny meczet danej miejscowości
 Dżami – perski poeta i uczony
 Abdurahmana Dżami – miasto w Tadżykistanie nazwane imieniem poety